Богославский — фамилия; имеет женскую форму Богославская.
 Богославский, Владимир Матвеевич (1888—1953) — советский медик, организатор первой хирургической службы Донецкой области и всех хирургических кафедр Донецкого института.
 Богославский, Дмитрий Николаевич (род. 1985) — белорусский драматург, режиссёр, актёр.
 Богославский, Марк Иванович (1924 или 1925—2015) — русский поэт, искусствовед, писатель, педагог.